Gmina Homer (hrabstwo Benton)
 Gmina Homer (hrabstwo Buchanan)